Emile Van Doren (1865-1949), een Belgisch kunstschilder
Harold Van Doren (1895-1957), een Amerikaans industrieel ontwerper
Mamie Van Doren (1931), een Amerikaans actrice en sekssymbool
Raymond Van Doren (1906-1991), een Belgisch kunstschilder, grafisch ontwerper en kunstfotograaf

Zie ook 
Van Dooren (doorverwijspagina)
Vandooren (doorverwijspagina)